Прима — нумерація римської провінції Пелестини зі столицею Скифополь.
 Прима — музичний інтервал, а також інші значення у музиці.
 Прима, примадо́нна — співачка, що виконує перші партії в опері або в опереті.
 Прима — перший екземпляр переказного векселя.
 «Прима» — марка сигарет у Радянському Союзі та в Україні.

 Прима Артем Андрійович ( 1987) — український біатлоніст.
 Прима Олег Леонідович — заслужений працівник освіти України.
 Прима Роман Андрійович ( 1981) — український біатлоніст.

Примітки

Джерела